Lift — сингл финской альтернативной рок-группы Poets of the Fall. Он является вторым, выпущенным с их дебютного альбома Signs of Life. Сингл, который вышел в Финляндии 9 сентября 2004 года, содержал две версии заглавного трека, а также эксклюзивную песню «The Beautiful Ones» на обратной стороне. Сингл занял 8 позицию в чарте синглов Финляндии Top 40 и удерживал позицию 11 недель.

Один из членов группы, клавишник Капитан, сделал ремикс на титульный трек под названием Lift (Dramadence Remix). Он доступен для скачивания (в формате MP3 или WAV) только с секретной страницы на официальном сайте группы , на которую можно попасть с помощью логина и пароля, напечатанных на буклете к «Signs of Life».

Список композиций 
 Lift (Radio Edit) (04:01)
 Lift (Album Version) (05:13)
 The Beautiful Ones (05:22)

Номинации

Видеоклип 
Рекламный видеоклип на композицию «Lift» вышел 8 августа 2005 года.

Ссылки 
 Текст песни «Lift» 
 Текст песни «The Beautiful Ones» 
 Официальный веб-сайт группы 
  
 История сингла «Lift»

Примечания 

 Официальный сайт Poets of the Fall 

Синглы 2004 года
Синглы Poets of the Fall